Кайбасово () — бывшая деревня в Кривошеинском районе Томской области. Располагалась на территории современного Иштанского сельского поселения.

Население 
Изначально в деревне проживали обские татары. В 19 веке переселяются русские. К началу 20 века обские татары полностью ассимилировались.

По переписи 1897 года основным населением были обские татары.

История 
Первые упоминания относятся к XVII веку.

В 1740 году немецкий историк Г. Ф. Миллер писал о деревне в «Путешествии по воде вниз по Томи и Оби от Томска до Нарыма. 1740 год» следующее:

Кайбасовы юрты, по-татарски Посейнын-аул, на западном берегу, в 6 верстах от села Николаевского по прямой сухопутной дороге, а по реке, которая здесь делает небольшой поворот на восток, насчитывается около 10 верст. Там насчитывают 10 татарских жилищ Соргулиной волости.

По переписи 1897 года здесь проживало 41 человек из них 36 татар и 5 русских. Входила в состав Соргулинской волости. Татары этой волости причесляли себя к роду Эушта-Аймак.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Кривошеинского района